Jack Ingram – attore statunitense
Jack Ingram – cantante statunitense
Jack Ingram – musicista, membre dei The Incredible String Band
Jack Ingram – pilota automobilistico statunitense